Contea di Taylor o Taylor County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Taylor – Florida
 Contea di Taylor – Georgia
 Contea di Taylor – Iowa
 Contea di Taylor – Kentucky
 Contea di Taylor – Texas
 Contea di Taylor – Virginia Occidentale
 Contea di Taylor – Wisconsin